Les Rhabditophora, ou Rhabditophores en français, sont un sous-embranchement de Plathelminthes (vers plats), libres ou parasites.

Description 
Ils présentent une symétrie bilatérale avec une différenciation antéro-postérieure par céphalisation et une différenciation dorso-ventrale avec la face ventrale spécialisée dans la locomotion. Ce sont des triploblastiques.

Taxinomie 
Selon  :
 infra-embranchement Macrostomorpha Doe, 1986
 infra-embranchement  Ehlers, 1984
 classe  Egger, Lapraz, Tomiczek, Mueller, et al., 2015
 ordre Polycladida Lang, 1881 (Faubel, 1983/1984)
 ordre Prorhynchida Karling, 1974
 ordre Gnosonesimida Karling, 1974
 classe Euneoophora Laumer & Giribet, 2014
 ordre Rhabdocoela Meixner, 1925
 ordre Proseriata Meixner, 1938
 clade Acentrosomata Egger, Lapraz, Tomiczek, Mueller, et al., 2015
 clade  Egger, Lapraz, Tomiczek, Mueller, et al., 2015
 ordre Bothrioplanida Sopott-Ehlers, 1985
 super-ordre Neodermata Ehlers, 1985 
 ordre Trematoda 
 sous-ordre Aspidogastrea 
 sous-ordre Digenea
 ordre Monogenea 
 ordre Cestoda
 sous-ordre 
 sous-ordre Eucestoda
 clade Adiaphanida Noren & Jondelius, 2002
 ordre Prolecithophora Karling, 1940
 ordre Fecampiida Rohde, Luton & Johnson, 1994 
 ordre Tricladida Lang, 1884

Phylogénie

Notes et références

Bibliographie 
Ehlers, 1985 : Das Phylogenetische System der Plathelminthes. pp. 1-337.

Liens externes 

 
 
 
 
 

Classe de protostomiens (nom scientifique)
Plathelminthe (nom scientifique)